Por Castelo de Alba pode estar à procura de:
 Castelo de Alba, em Somiedo, Astúrias, Espanha
 Castelo de Alba, em Quirós, Astúrias, Espanha

Desambiguação